Antonio María Luis Felipe Juan Florencio de Orleans (Sevilla, 23 de febrero de 1866 - París, 24 de diciembre de 1930) fue infante de España y IV duque de Galliera, en Italia.

Biografía 
El infante Antonio nació al fin del reinado de su tía la reina Isabel II, que tuvo que abandonar España con el resto de la familia real española durante la revolución de 1868. No obstante, el padre de Antonio, el ambicioso y liberal duque de Montpensier, había financiado con su dinero a los revolucionarios, en espera de acceder al trono de su cuñada. Desgraciadamente para él, el proyecto fracasó y el destierro de los Orleans fue confirmado por el gobierno provisional.

Antonio de Orleans fue el único hijo varón de los duques de Montpensier que llegó a edad adulta. Antonio de Orleans era hijo del príncipe francés Antonio de Orleans, duque de Montpensier e infante de España desde su matrimonio en 1846, y de la infanta Luisa Fernanda de Borbón. Por su vía paterna era nieto del rey Luis Felipe I de Francia y de su esposa, la princesa María Amelia de Borbón-Dos Sicilias. Por parte materna era también nieto de reyes, pues sus abuelos eran el rey Fernando VII de España y la princesa María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, reina regente de España.

En diciembre de 1874, el golpe de Estado del general Arsenio Martínez Campos permitió la restauración de la monarquía española y Alfonso XII fue proclamado nuevo soberano gracias a la renuncia de su madre, que permaneció en el exilio. Los Orleans fueron perdonados y el joven Antonio volvió a vivir con su familia en Sevilla, en el Palacio de San Telmo. En 1878, la reconciliación de los Orleans y de los Borbones fue total con el matrimonio del rey Alfonso XII de España con una de las hermanas de Antonio, la infanta Mercedes de Orleans, aunque esta falleció poco después.

El 6 de marzo de 1886 don Antonio, que era infante de España desde su nacimiento, se casó en Madrid con su prima carnal, la infanta Eulalia de Borbón, hija de su tía, la reina Isabel II de España y su esposo, el rey consorte Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz.

El matrimonio de Antonio y Eulalia tuvo tres hijos: 

 Alfonso de Orleans, infante de España (12 de noviembre de 1886 – 6 de agosto de 1975), aviador militar; contrajo matrimonio con Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha (1884-1966), prima carnal de la reina Victoria Eugenia. Tuvieron tres hijos.

 Luis Fernando de Orleans, infante de España (5 de noviembre de 1888 – 20 de junio de 1945), que protagonizó varios escándalos; contrajo matrimonio con Marie Constance Charlotte Say, princesa viuda de Broglie. No tuvieron sucesión.

 Roberta de Orleans, infanta de España (16 de marzo de 1890), nacida muerta.

Su matrimonio con la infanta Eulalia no fue afortunado ya que él era voluble y manirroto, mientras que ella era una mujer fuerte y cultivada que no aceptaba las humillaciones a las que la sometía Antonio. Finalmente, la pareja se separó el 31 de mayo de 1900 para consternación de la corte, a pesar de que ambos tenían amantes, destacando en gran medida Carmen Giménez Flores, conocida entre la nobleza como La Infantona, ya que Antonio le dio el título de vizcondesa de Térmens y numerosos bienes.

De hecho, Antonio llegó a tener una hija con una dama linarense, Concepción Martínez y Chacón (1862-1938) en 1883. La niña, de nombre Ana María, adoptó los apellidos de su padre adoptivo y vivió en Mengíbar hasta su muerte, teniendo amplia descendencia. 

Durante la unión de Antonio con la tía del rey le da un lugar oficial en la corte de Madrid. Así, en 1892, acompaña a su esposa en un viaje a Cuba, Puerto Rico y a los Estados Unidos, en representación de la reina regente con ocasión de la celebración del IV centenario del descubrimiento de América. 

En 1895, el rey Umberto I de Italia (1844-1900) restableció el título de duque de Galliera en favor de Antonio de Orleans; pues el heredero legítimo del título, Philipp la Renotière von Ferrary (1850-1917), lo había rechazado y el infante Antonio encontró los lazos que unirían a su familia con la duquesa de Galliera, Maria de Brignole-Sale (1812-1888).

En 1900, se reencontró, en el hotel Savoy de Londres, con Marie-Louise Le Manac’h (1869-1949), viuda de Simon Guggenheim. Inmediatamente seducido por esta joven bretona, el príncipe entabló con ella una relación amorosa que expusieron en un viaje por Londres, París y Sevilla. Aun así, Antonio era incapaz de ser fiel y la relación acabó en 1906.

Durante todos estos años, el duque había mantenido un alto nivel de vida y había dilapidado la fortuna familiar, mientras que su mujer vivía en una relativa pobreza. Sus gastos excesivos hacen que tenga que vender, en 1919, las tierras de su ducado italiano. 

Antonio de Orleans murió en 1930 en la más absoluta miseria y sus restos fueron llevados al panteón de infantes en el Monasterio de El Escorial.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos 

 Su Alteza Real el Infante don Antonio de Orleans y Borbón.

Distinciones honoríficas

Reino de España 

16 de septiembre de 1880:  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Española).
 Caballero del collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.
Orden de Montesa.
 29 de julio de 1883 Lugarteniente general.
Caballero.

Extranjeras 

 Caballero de la Orden de San Huberto (Reino de Baviera).
Decorado con la Medalla conmemorativa del Jubileo de oro de la reina Victoria (de oro).

Ancestros

Véase también 
 Vizcondado de Térmens

Referencias

Bibliografía 
 García Rodríguez, José Carlos: El infante maldito. La biografía de Luis Fernando de Orleans, el más depravado príncipe Borbón. Barcelona: Espasa, 2012 (ISBN 84-670-0428-1)

Enlaces externos 
 
 "Duke of Galliera Escapes". The New York Times, septiembre de 1919. En inglés

Nacidos en Sevilla
Fallecidos en París
Casa de Borbón en España
Dinastía de Orleans
Infantes de España de gracia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden de Montesa
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España del siglo XX
Duques de Galliera
Decorados con la Medalla conmemorativa del Jubileo de oro de la reina Victoria (de oro)